Васи́лий Барано́вский: Барановский, Василий Васильевич (1919—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель
 Барановский, Василий Гаврилович (1890—1945) — шведский пианист и композитор русского происхождения, сын архитектора и издателя Гавриила Барановского.
 Барановский, Василий Николаевич (1917—1995) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Таганрогского горкома КПСС.
 Барановский, Василий Саввич (род. 1933) — русский писатель, историк старообрядчества.